

Мамонтовська сільська рада — сільське поселення, Мамонтовський район, Алтайський край
 Мамонтовська сільська рада — сільське поселення, Поспіліхинський район, Алтайський край